Усть-Тосненская операция
 Усть-Тосненская (платформа)